gyarmat, valamely állam fennhatósága alatt álló, attól függő terület
Gyarmat, honfoglalás kori magyar törzs
Gyarmat, Győr-Moson-Sopron megyei község

Lásd még:
Balassagyarmat, Nógrád megye
Csigérgyarmat (rom. Iermata), Arad megye, Románia
Fehérgyarmat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Feketegyarmat (rom. Iermata Neagră), Arad megye, Románia
Füzesgyarmat, Békés megye
Gyarmatpuszta, Komárom vármegye, ma Gyermelyhez tartozó pusztaként Komárom-Esztergom megye
Hontfüzesgyarmat (Gyöngyösgyarmat, szk. Hontianske Ďarmoty, Hontianska Vrbica), Nyitrai kerület, Lévai járás, Szlovákia
Jánosgyarmat (szk. Janova Lehota), Besztercebányai kerület, Garamszentkereszti járás, Szlovákia
Kaposgyarmat, Somogy megye
Kisgyarmat, (Érsekgyarmat, szk. Sikenička, Ďarmotky), Nyitrai kerület, Érsekújvári járás, Szlovákia
Kőhídgyarmat (szk. Kamenné Ďarmoty, Kamenný Most), Nyitrai kerület, Érsekújvári járás, Szlovákia
Lapásgyarmat (szk. Golianovo, Lapašské Ďarmoty), Nyitrai kerület, Nyitrai járás, Szlovákia
Lehotkagyarmat (szk. Lehotské Ďarmoty), Zsitvagyarmat egykori része
Rábagyarmat, Vas megye
Szigetgyarmat (szk. Ostrovné Ďarmoty), Zsitvagyarmat egykori része
Temesgyarmat (rom. Giarmata), Temes megye, Románia 
Tótgyarmat (szk. Slovenské Ďarmoty), Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás, Szlovákia
Újgyarmat (szk. Nová Lehota), Trencséni kerület, Privigyei járás, Szlovákia
Zsitvagyarmat (szk. Žitavce, Ďarmoty), Nyitrai kerület, Nyitrai járás, Szlovákia